Naselja u BiH:
 Orahovo (Breza, BiH), općina Breza
 Orahovo (Foča, BiH), općina Foča
 Orahovo (Rogatica, BiH), općina Rogatica
 Orahovo (Travnik, BiH), općina Travnik

Crna Gora
 Orahovo (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar
 Orahovo (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Orahovo (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Srbija:
 Novo Orahovo, staro ime naselja Orahova kod Bačke Topole